Richard Cross (1. wicehrabia Cross)
 Richard Cross (2. wicehrabia Cross)

Zobacz też